

Ковари — місто в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ковари — село в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства